В парному розряді жіночого тенісного турніру Nordea Nordic Light Open 2006, що проходив у рамках Туру WTA 2006, Ева Бірнерова і Ярміла Ґайдошова виграли титул, у фіналі перемігши пару Yan Zi і Чжен Цзє 0–6, 6–4, 6–2.

Сіяні пари 

 Yan Zi /  Чжен Цзє (фінал)
 Елені Даніліду /  Ясмін Вер (півфінал)

 Юліана Федак /  Анастасія Єкімова (1-ше коло)
 Габріела Навратілова /  Владіміра Угліржова (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Nordea Nordic Light Open